Холмер () — фамилия.

Известные носители 
 Холмер, Пол (1923—2006) — британский дипломат, посол Великобритании в Кот-д’Ивуаре (1972—1975) и Румынии (1980—1983).
  (1902—1976) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз» и «Чикаго Кардиналс».

См. также